Alberazzo ima više značenja:
 Alberazzo, Ferrara
 Alberazzo, Forlì-Cesena